Příjmení Vacátko, přechýleně Vacátková, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Ludvík Vacátko (1873–1956) – český malíř a profesor kreslení
 Vladimír Vacátko (1925–2014) – český fotbalista
Podobné články
 Kriminální rada Karel Vacátko – literární postava známá z kriminálních povídek Jiřího Marka
 Štědrý večer pana rady Vacátka – československý televizní film (1972)

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení